Лыжница:
 Лыжница — см. лыжник.
 Лыжница — село в Болгарии.